Sixt von Armin est le nom de famille des personnalités suivantes :

  Friedrich Bertram Sixt von Armin (1851-1936), militaire allemand ;
 Hans-Heinrich Sixt von Armin (1890-1952), militaire allemand, fils du précédent.

Voir aussi